In der Saison 1976/77 wurde zum achten Mal der Deutsche Meister im Rahmen der Bundesliga ermittelt. Die beiden Gruppensieger sowie die beiden Gruppenzweiten spielten den Deutschen Meister aus, die beiden Gruppenletzten stiegen ab.

Endspiel um die Deutsche Meisterschaft in Rüsselsheim: Rüsselsheimer RK – HTC Stuttgarter Kickers 4:1

Die Halbfinalergebnisse liegen nicht vor.

1977
Hockey 1976
Hockey 1977